Restoration steht für:

 Restoration, englische Epoche (1660–1688), siehe Stuart-Restauration
 Restoration – Zeit der Sinnlichkeit, US-amerikanisch-britisches Filmdrama von Michael Hoffman (1995)
 Restoration (Fernsehserie), eine britische Serie der BBC

Siehe auch:
 Restoration Comedy (Restaurationskomödie)
 Restoration Movement (christliche Erweckungsbewegung)
 Restauration – Restitution (Begriffsklärungen)